2 miejscowości w Polsce:
 Sobisz – osada w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Lasowice Wielkie
 Sobisz – osada w województwie opolskim, w powiecie oleskim, w gminie Olesno